Зари́цький — українське, білоруське та єврейське прізвище. Жіноча форма — Зарицька.

Відомі носії

Чоловіки 
 Зарицький Анатолій Минович — український науковець, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач лабораторії кишкових інфекцій та паразитозів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України.
 Зарицький Вячеслав Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Зарицький Іван Васильович (1929—2009) — художник-прикладник, заслужений художник СРСР, член спілки художників України
 Зарицький Йосип (1891—1985) — художник.
 Зарицький Леонід Андрійович (1901—1983) — український радянський отоларинголог.
 Зарицький Мирон Онуфрійович (1889—1961) — український математик, фундатор української математичної культури.
 Зарицький Мирон Людомир (1901—1989) — український медик, доктор медицини, громадський діяч, під час Визвольних змагань 1917—1921 вояк Української Галицької армії.
 о. Зарицький Михайло (1745 року) — парох церкви святого Миколая у Бучачі
 Зарицький Олександр Леонідович (*1986) — український футболіст, півзахисник.
 о. Зарицький Олексій (1912—1963) — священик Української греко-католицької церкви, політичний в'язень, мученик.
 Зарицький Оскар (Ошер) (1899—1986) — український та американський математик єврейського походження.
 Зарицький Орест (1863–1930) — український лікар-офіцер флоту Австро-Угорщини, морський генеральний штабний лікар (контр-адмірал).
 Зарицький Петро Анатолійович — український письменник.
 Зарицький Ромуальд (1863—1932) — український композитор і видавець.
 Зарицький Соломон Мойсейович (1889—1975) — радянський кіно-художник.
 Зарицький Микола Степанович (1921—2014) — учений-мовознавець, педагог, завідувач кафедри слов'янської філології КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1971—1981).

Примітки

Див. також 
 Зарицька
 Заріцький